Либерално-демократска партија је ванпарламентарна либерална политичка странка у Србији.

Историјат 
Основана је 5. новембра 2005. године у Београду. За првог председника странке изабран је Чедомир Јовановић, бивши потпредседник Владе Србије и Демократске странке. За чланове председништва на оснивачкој скупштини изабрани су Ненад Прокић, Никола Самарџић, Бранислав Лечић и Ђорђе Ђукић.
Странка је настала издвајањем Либерално-демократске фракције, предвођене од стране Чедомира Јовановића, из Демократске странке. Оснивачка скупштина је одржана у београдском Дому омладине.

Грађански савез Србије се утопио у странку 2007. године, када је Наташа Мићић изабрана за потпредседницу странке, а Весна Пешић за председницу Политичког савета.

Политички принципи 
Фебруара 2009, ЛДП је усвојила Повељу слободе, такође и Повељу слободне европске Србије, описујући принципе на којима странка жели да створи модерну заједницу:
 Слободни смо да живимо како желимо, обавезни да штитимо живот.
 Слободни смо да волимо кога желимо, обавезни да се супротстављамо свакој мржњи.
 Слободни смо да будемо најбољи, обавезни да подржимо бољег од себе.
 Слободни смо у стицању личног богатства, обавезни да то омогућимо другима.
 Слободни смо пред државом, обавезни пред друштвом.
 Слободни смо пред сваком традицијом, обавезни да понудимо модерну визију.
 Слободни смо да верујемо у сваког бога и сваку идеју, одговорни и обавезни да тиме не угрозимо никога.
 Слободни смо за сваку истину, одговорни пред њом и обавезни да је чувамо од лажи.
 Слободни смо да се супротставимо свакој мани и сваком недостатку, обавезни да штитимо и афирмишемо врлине.
 Слободни смо за живот без граница, одговорни пред друштвом које нам то омогућава.

Резултати

Парламентарни избори

Истакнути чланови 

 Чедомир Јовановић
 Наташа Мићић
 Ненад Милић
 Иван Андрић
 Душан Мијић

Бивши чланови 
 Бранислав Лечић
 Весна Пешић
 Никола Самарџић
 Ненад Прокић
 Небојша Ранђеловић
 Зоран Остојић
 Биљана Србљановић

Види још 
 Списак левичарских партија у Србији
 Списак политичких странака у Србији

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Либерално-демократска партија

 
Либералне странке
Политичке партије у Србији